Хертек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хертек, Саян Калдар-оолович (род. 1987) — российский самбист и дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов России по самбо.
 Хертек, Эмиль фон (1835—1922) — австро-венгерский государственный деятель, министр финансов Цислейтании в 1879—1880.